O2 steht für:
 OLT Express Regional, polnische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 The O2, ein Entertainment-Komplex in London

O2 steht für:
 chemische Formel für molekularen Sauerstoff
 O2 (Mobilfunkmarke)
 O2 Germany, Telekommunikationsunternehmen  

O-2 steht für:
 Cessna O-2, zweimotoriges Militärflugzeug, siehe Cessna Skymaster #Militärische Variante O-2
 Otoyol 2, äußere Stadtautobahn von Istanbul

O 2 steht für:
 O 2, japanisches Marine-U-Boot, vormals SM U 46 der kaiserlich-deutschen Marine

Siehe auch:
 O2 Arena
 O2 World
 O02

O2